Bull kan syfta på:

 Bull (efternamn) – norskt och engelskt efternamn
 Bull (företag) – fransk datortillverkare
 Bull (släkt) –  två norska släkter
 Bull (TV-serie) – amerikansk TV-serie 2016–
 Bull – fiktiv gestalt i berättelserna om Pelle Svanslös, se  Bill och Bull

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Bull, 
 Lake Bull, 

cs:Bula
it:Bolla